Го́ков — русская фамилия. Известные носители фамилии:
 Гоков, Михаил Андреевич (1929—1989) — звеньевой колхоза «Вторая пятилетка» (Белгородская область), Герой Социалистического Труда (1965).
 Гоков, Филипп Антонович (1919—1993) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза (1942).

 Гокова, Айна (род. 1992) — туркменская баскетболистка.